Feistmantel ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Feistmantel (1825–nach 1872), österreichischer Sänger (Tenor)
 Franz Feistmantel (1786–1857), österreichischer Schauspieler 

 Ottokar Feistmantel (1848–1891), böhmischer Geologe und Paläontologe 
 Rudolf von Feistmantel (1805–1871), österreichischer Forstwirt

Sonstiges:
 Feistmantel Valley, ein nach Ottokar Feistmantel benanntes Tal im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Feistmantl